Bilky (ukrainisch ; russische Entsprechung Belki/Белки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Kornyn siehe Bilky (Schytomyr, Kornyn)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Romaniw, siehe Bilky (Schytomyr, Romaniw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Bilky (Chust)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi, siehe Bilky (Illinzi)